EHV steht für:
 EHV Aue, Handballverein aus Aue
 EHV Sabres Wien, Dameneishockeyverein aus Wien
 EHV Schönheide 09, Eishockeyverein aus Schönheide
 Equines Herpesvirus, siehe Herpesvirusinfektion des Pferdes

Abkürzung